Le patronyme Michiels provient du prénom néerlandais Michiel, d'origine biblique, est l'équivalent du français Michel.
Il est adjoint le suffixe génitif -s.

Michiels peut faire référence à :

Patronyme
 Bart Michiels (1986- ), joueur d'échecs belge ;
 Gustave Michiels (1845-1911), un compositeur, violoniste et chef d'orchestre belge ;
Ivo Michiels (1923-), un écrivain et critique de cinéma, réalisateur et scénariste de cinéma belge ;
An Michiels (1967-), une femme politique belge flamande ;
 Killian Michiels (1994-), un coureur cycliste belge ;
Oscar Michiels (1881-1946), lieutenant-général belge, chef de l'état-major général de l'armée belge durant la campagne des 18 jours.

Toponyme
Sint-Michiels, une section de la ville belge de Bruges ;
Avenue Charles Michiels, une rue bruxelloise de la commune d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort.

Voir aussi 
 

Patronyme flamand